A-Strecke steht für:
 U-Bahn-Strecke A (Frankfurt am Main)
 A-Strecke der Stadtbahn Hannover